Nova Veneza è il nome di due municipi del Brasile

 Nova Veneza – Goiás
 Nova Veneza – Santa Catarina